Passini ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Nepomuk Passini (1798–1874), österreichischer Kupferstecher und Lithograf, Genre- und Landschaftsmaler sowie Vater des Ludwig Passini
 Ludwig Passini (1832–1903), österreichischer Maler
 Marie-Françoise Robert-Passini, geb. Robert (* 1935), französische Botanikerin
 Rita Passini (1882–1976), österreichische Malerin und Keramikerin
 Waldemar Passini Dalbello (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Luziânia

Siehe auch:
 Pasini